Galéran ist der Name folgender Personen:

 Galéran IV. (Meulan) (Walram von Beaumont; 1104–1166), Herr von Beaumont, ab 1118 als Galéran IV. Graf von Meulan und ab 1138 1. Earl of Worcester
 Galéran V. (Meulan) (Galéran de Beaumont; † um 1191), Graf von Meulan

Siehe auch:
 Walram